Ramón Montoya puede referirse a:

 Ramón Montoya Salazar (1879-1949), guitarrista y compositor español de flamenco;
 Ramón Montoya Acevedo (1893-1907), soldado nicaragüense.